Sekwencja – uporządkowany ciąg znaków, symboli, nazw, zdarzeń itp., stanowiący strukturę układu, systemu. Występowanie kolejnych elementów wynika z określonej reguły lub formuły. Np. sekwencja wyznacza porządek, w jakim żyły kabla będą podłączone do modularnych gniazd i wtyczek. Do oznakowania sekwencji producenci okablowania używają kolorów.

W filmie sekwencja to jednostka kompozycyjna obejmująca dramaturgicznie zamknięty fragment akcji i składający się ze scen.

Zobacz też
 sekwencja malformacyjna
 sekwencja w biologii molekularnej i genetyce:
 sekwencja nukleotydów
 sekwencja palindromowa
 sekwencja aminokwasów
 sekwencjonowanie
 sekwencjonowanie DNA

Cybernetyka